Municipio de Godfrey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Godfrey (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Godfrey (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.